Schwefelbromid ist der Name mehrerer chemischer Verbindungen von Schwefel und Brom:

Dischwefeldibromid (Schwefel(I)-bromid) S2Br2
Schwefeldibromid SBr2
Schwefeltetrabromid SBr4